Dave Ryding – sciatore alpino britannico
 Edvin Ryding – attore svedese
 Graham Ryding – ex giocatore di squash canadese
 Yvonne Ryding – modella svedese, Miss Universo 1984